Діастола
 Діастола (віршування)